Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2009-2010 è stato il diciannovesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale che raccolgono le formazioni piemontesi e valdostane.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2010-2011
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2010-2011 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2010-2011 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio per il 15º posto

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Primo turno

Secondo turno

Verdetti finali 
 Saint-Christophe promosso in Serie D.
 Crescentinese e Ciriè dopo aver perso i playout, Villeneuve e Sunese retrocesse in Promozione.
 Biellese rinuncia ad iscriversi in Eccellenza.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2010-2011
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2010-2011 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2010-2011 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio 4º posto

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Verdetti finali 
 Asti promosso in Serie D.
 Corneliano dopo aver perso i playout, Saviglianese e Nicese retrocesse in Promozione.
 LottoGiaveno si fonde con il Cvr Rivoli.

Note

Bibliografia 
 Uomini e gol - Stagione 2009/2010 di Nicola Binda e Roberto Cominoli, edito da PressGrafica.

Piemonte